Das Virginia Slims of Florida 1993 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Delray Beach. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 1. bis 7. März 1993 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 6:4 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Natallja Swerawa mit 6:2 und 6:2 gegen Larisa Neiland / Jana Novotná.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Delray Beach